James Phelan (né le  à Laval, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Stars du Texas dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||54 ||1 ||9 ||10 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||67 ||10 ||14 ||24 ||61 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2015-2016 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||34 ||6 ||3 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||34 ||10 ||5 ||15 ||40 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2016-2017 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||68 ||26 ||33 ||59 ||85 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2017-2018 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||37 ||15 ||24 ||39 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||27 ||18 ||17 ||35 ||42 ||12 ||9 ||4 ||13 ||12
|-
|2017-2018 || Stars du Texas || LAH ||45 ||3 ||3 ||6 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2019-2020  || Rocket de Laval || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Icemen de Jacksonville || ECHL ||12 ||1 ||1 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Reds du Nouveau-Brunswick  || U Sports ||  ||

Références 

Naissance en février 1997
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Icemen de Jacksonville
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Attaquant de hockey sur glace